Opération Épervier steht für:

 Opération Épervier (Tschad), französische Militärmission in Tschad
 Opération Épervier (Kamerun), Anti-Korruptions-Maßnahme in Kamerun